Heterosporiopsis är ett släkte av svampar. Heterosporiopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Heterosporiopsis